Kolbodtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kolbodtjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (6,79 ha)
Kolbodtjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (20,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn